

Geografia 
 Francia
 La Trinité-de-Réville – comune nella regione della Normandia
 Réville – comune nella regione della Normandia
 Réville-aux-Bois – comune nella regione del Grand Est

Persone 
 Albert Réville – storico delle religioni, teologo e pastore protestante francese
 Alma Reville – sceneggiatrice inglese, moglie di Alfred Hitchcock